Claveria (Cagayan), een gemeente in de Filipijnse provincie Cagayan;
 Claveria (Masbate), een gemeente in de Filipijnse provincie Masbate;
 Claveria (Misamis Oriental), een gemeente in de Filipijnse provincie Misamis Oriental.